ГВС — аббревиатура. Может означать:

 Гарнизонный военный суд
 Главный военный советник
 Глобальная вычислительная сеть
 Горячее водоснабжение
 Гражданская война в Сирии
 Гражданское воздушное судно
 Город воинской славы
 Города воинской славы (монеты) — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых городам воинской славы.
  (Гибридная вычислительная система — 100) — югославский компьютер, разработанный в 1971 г. Институтом Михаила Пупина совместно с АН СССР.